Harm de Jonge (schrijver)
 Harm de Jonge (militair)